

Carriera

Club 
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 16 ottobre 2014 in un match vinto 1-0 contro l'.

Nel 2018 è stato acquistato dal .

Il 1º settembre 2020 viene prelevato dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2017.

Palmarès
Primera B Nacional: 1
Talleres: 2016

 
Boca Juniors: 2017-2018, 2019-2020

 
Boca Juniors: 2018

Note

Collegamenti esterni